Ammik – comune del Libano del distretto della Beqā Ovest
Ammik – comune del Libano del distretto dello Shuf